Valenca ima više značenja:
 Valenca (Alesandrija)
 Valenca (Masa-Karara)